Copa del Sol 2013 () — 4-й розыгрыш товарищеского футбольного межсезонного клубного турнира Copa del Sol, который прошёл с 23 января по 2 февраля 2013 года в испанских городах Марбелье и Мурсии. Победителем стал донецкий «Шахтёр».

Участники 
В турнире участвували 12 клубов, которые были поделены на 2 группы:
Синяя группа
  Копенгаген
  Шанхай Теллэйс
  Мольде
  Тромсё
  Видзев Лодзь
  Васлуй

Красная группа
  Стрёмсгодсет
  Русенборг
  ЦСКА Москва
  Олимпия Любляна
  Шахтёр Донецк
  Гётеборг

Групповой этап 
На групповом этапе команды были разделены на 2 группы, в которых каждая команда провела по 3 матча. В случае, если матч заканчивался вничью, назначались серия послематчевых пенальти, и победителю присуждалось 2 очка.

Победители групп выходят в финал, остальные команды играют ещё по одному матчу.

Синяя группа

Красная группа

Финал

Лучшие бомбардиры 
3 гола

  У Лэй (Шанхай Тэллейс)

2 гола

  Игор Ветокеле (Копенгаген)
  Мариуш Стемпиньский (Видзев Лодзь)

  Зденек Ондрашек (Тромсё)
  Крис Диксон (Шанхай Тэллейс)

  Генрих Мхитарян (Шахтёр Донецк)

1 гол

  Ливиу Антал (Васлуй)
  Раул Костин (Васлуй)
  Николае Станчу (Васлуй)
  Себастьян Дудек (Видзев Лодзь)
  Марцин Качмарек (Видзев Лодзь)
  Кристиан Новак (Видзев Лодзь)
  Бартломей Павловский (Видзев Лодзь)
  Мариуш Рыбицкий (Видзев Лодзь)
  Мариуш Стемпинский (Видзев Лодзь)
  Патрик Стемпинский (Видзев Лодзь)
  Давид Моберг Карлссон (Гётеборг)
  Робин Сёдер (Гётеборг)
  Филип Хаглунд (Гётеборг)

  Тобиас Хюсен (Гётеборг)
  Рюрик Гисласон (Копенгаген)
  Томас Дилэни (Копенгаген)
  Мадс Оквист (Копенгаген)
  Сезар Сантин (Копенгаген)
  Эцаз Хуссаин (Мольде)
  Магне Симонсен (Мольде)
  Даниэль Чима (Мольде)
  Магне Хосет (Мольде)
  Филип Валенчич (Олимпия Любляна)
  Никола Никежич (Олимпия Любляна)
  Дамьян Трифкович (Олимпия Любляна)
  Густав Викхейм (Стрёмсгодсет)

  Адама Диоманде (Стрёмсгодсет)
  Мухамед Кейта (Стрёмсгодсет)
  Реми Йохансен (Тромсё)
  Александар Прийович (Тромсё)
  Павел Мамаев (ЦСКА Москва)
  Секу Олисе (ЦСКА Москва)
  Зоран Тошич (ЦСКА Москва)
  Чжу Чжэнжун (Шанхай Тэллейс)
  Люй Вэньцзюнь (Шанхай Тэллейс)
  Ярослав Ракицкий (Шахтёр Донецк)
  Тайсон (Шахтёр Донецк)
  Эдуардо да Силва (Шахтёр Донецк)
  Дуглас Коста (Шахтёр Донецк)
  Луис Адриано (Шахтёр Донецк)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Copa del Sol